«Швайцерише шахцайтунг» () — ежемесячный журнал, орган Швейцарского шахматного союза. Выходит с 1857; с октября 1900 регулярно. Старейшее (по непрерывности выпуска) периодическое шахматное издание в мире после английского 
журнала «Бритиш чесс мэгэзин» (издаётся с 1881).

Литература

Ссылки 
 Schweizerische Schachzeitung — Archiv

Шахматная литература
Газеты Швейцарии